Nedersttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nedersttjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun, 
Nedersttjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,

Se även
Nedertjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn